El término río Taquari puede referirse a los siguientes ríos brasileños:

río Taquari (Mato Grosso del Sur), un largo afluente del río Paraguay;
río Taquari (São Paulo), un corto afluente del rio Paranapanema; o
río Taquari (Rio Grande del Sur), un afluente del río Jacuí.

en:Rio Taquari